Melissos () ist der Name von:

 Melissos, ein antiker griechischer Philosoph und Flottenbefehlshaber
 Melissos (Sohn des Habron), in der griechischen Mythologie Vater des Aktaion
 in der griechischen Mythologie ein anderer Name des Melisseus
 Melissos (Athlet), Sieger der Isthmischen und Nemeischen Spiele
 Melissos von Euboia
 Melissos (Flötenbläser)
 Melissos (Bildhauer)